Голден Бич има више значења:
 Голден Бич (Мериленд)
 Голден Бич (Флорида)